Niemcy:
 Straufhain – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Straufhain – góra
 Straufhain – ruiny zamku